Николо может означать: 
Николо () — мужское личное имя, итальянский вариант имени Николай, от др.-греч. Νῑκόλαος (νῑκάω — «побеждать» и λᾱός — «народ»). 
 Николо () — вид резьбы по ониксу или агату, при котором за счет сочетания более светлого верхнего слоя и более темного нижнего слоя минерала создается эффект голубого или серого цвета.

См. также 

 Никола (значения)
 Сан-Николо

Примечания